They Don't Know – singolo di Kirsty MacColl del 1979
They Don't Know – singolo di Jon B. del 1998
They Don't Know – album dei So Solid Crew del 2001
They Don't Know – singolo di Paul Wall del 2005
They Don't Know – album di Jason Aldean del 2016